Драчевський Віктор Васильович (* 1960) — генерал-майор міліції, народний депутат України 4-го скликання.
 Драчевський Микола Петрович — лікар-хірург, полковник медичної служби у відставці, заслужений діяч науки і техніки України.

Примітки